Гучигов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Гучигов, Али Аюбович (1914—1957) — советский военный и государственный деятель, участник Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, гвардии майор.
 Гучигов, Альберт Эмишевич (1964) — боксёр.